Slovo Fanta může znamenat:

 Fanta (limonáda)

jméno
Fanta (jméno) – ženské jméno původem z Afriky, jehož význam je „krásný den“

příjmení
 Fanta (příjmení) – více nositelů příjmení

Reference